Demirboğa steht für:

 Demirboğa (Şarkışla), Ort in Şarkışla, Provinz Sivas, Türkei
 Demirboğa (Yenişehir), Ort in Yenişehir, Provinz Bursa, Türkei

Demirboğa ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Demirboğa (* 1990), türkischer Eiskunstläufer
 Burak Demirboğa (* 1996), türkischer Eiskunstläufer